Lunda kyrka kan syfta på:
 Lunda kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad i Sigtuna kommun i Uppland
 Lunda kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad strax öster om Jönåker i Lunda socken i Södermanland